Dannowen ist ein deutscher Ortsname:
 Dannowen, 1938 bis 1945 Siegenau, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Danowo (Biała Piska), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Dannowen, 1938 bis 1945 Dannen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Danowo (Miłki), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen